Подвірне — податок в Московській державі та у Лівобережній Україні;
 Подвірне — село в Україні, Чернівецькій області, Новоселицькому районі.